|-
| 27101 Wenyucao ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27102 Emilychen ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27103 Sungwoncho ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27104 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27105 Clarkben ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27106 Jongoldman ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27107 Michelleabi ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27108 Bryanhe ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27109 - ||  || 15 noiembrie 1998 || Catalina || CSS
|-
| 27110 - ||  || 11 noiembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 27111 ||  || 12 noiembrie 1998 || Kushiro || , 
|-
| 27112 ||  || 12 noiembrie 1998 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 27113 - ||  || 14 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27114 Lukasiewicz ||  || 19 noiembrie 1998 ||  || 
|-
| 27115 - ||  || 19 noiembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 27116 - ||  || 19 noiembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 27117 - ||  || 19 noiembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 27118 - ||  || 25 noiembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 27119 - ||  || 25 noiembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 27120 Isabelhawkins ||  || 28 noiembrie 1998 ||  || 
|-
| 27121 Joardar ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27122 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27123 Matthewlam ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27124 - ||  || 29 noiembrie 1998 ||  || 
|-
| 27125 Siyilee ||  || 18 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27126 Bonnielei ||  || 18 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27127 - ||  || 25 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27128 ||  || 28 noiembrie 1998 ||  || 
|-
| 27129 - ||  || 7 decembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 27130 Dipaola ||  || 8 decembrie 1998 ||  || , 
|-
| 27131 - ||  || 9 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 27132 Ježek ||  || 11 decembrie 1998 ||  || , 
|-
| 27133 - ||  || 14 decembrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 27134 - ||  || 13 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 27135 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27136 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27137 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27138 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27139 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27140 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27141 Krystleleung ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27142 - ||  || 13 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27143 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27144 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27145 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27146 - ||  || 16 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27147 - ||  || 17 decembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 27148 - ||  || 17 decembrie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 27149 - ||  || 17 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 27150 Annasante ||  || 16 decembrie 1998 ||  || 
|-
| 27151 - ||  || 17 decembrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 27152 - ||  || 21 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 27153 - ||  || 21 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 27154 - ||  || 22 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 27155 - ||  || 22 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27156 ||  || 21 decembrie 1998 ||  || 
|-
| 27157 - ||  || 25 decembrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 27158 - ||  || 27 decembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27159 - ||  || 6 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 27160 - ||  || 11 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 27161 - ||  || 11 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 27162 - ||  || 8 ianuarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27163 - ||  || 9 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 27164 - ||  || 9 ianuarie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 27165 - ||  || 10 ianuarie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 27166 - ||  || 12 ianuarie 1999 ||  || 
|-
| 27167 - ||  || 14 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 27168 - ||  || 14 ianuarie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 27169 - ||  || 14 ianuarie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27170 - ||  || 14 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27171 - ||  || 15 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27172 - ||  || 15 ianuarie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27173 - ||  || 18 ianuarie 1999 || Kleť || Kleť
|-
| 27174 - ||  || 19 ianuarie 1999 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 27175 - ||  || 18 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 27176 - ||  || 19 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 27177 - ||  || 19 ianuarie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 27178 - ||  || 21 ianuarie 1999 || Caussols || 
|-
| 27179 - ||  || 23 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 27180 - ||  || 7 februarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 27181 - ||  || 7 februarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 27182 - ||  || 8 februarie 1999 ||  || 
|-
| 27183 - ||  || 10 februarie 1999 ||  || 
|-
| 27184 - ||  || 8 februarie 1999 ||  || 
|-
| 27185 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27186 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27187 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27188 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27189 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27190 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27191 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27192 Selenali ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27193 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27194 Jonathanli ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27195 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27196 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27197 Andrewliu ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27198 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27199 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27200 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-